Termin  ima više značenja.

 6-Fosfo-3-heksuloizomeraza, enzim
-{PHI}-, ili zlatni presek, u matematici i umetnosti je specifični odnos između dve veličine koje zadovoljavaju sledeće pravilo: odnos njihovog zbira i veće veličine jednak je odnosu veće veličine prema manjoj.
-{PHI}- je alternativni naziv za glukoza fosfat izomerazu, ljudski protein kodiran  genom.
 Peptid PHI, hormon